Slovo Maljutka (rusky малютка, děťátko) má několik významů.

Maljutka (ponorka) – třída sovětských ponorek
9K11 Maljutka – sovětská protitanková řízená střela